Ryan Bailey (1989), atleta statunitense
 Ryan Bailey (1975), pallanuotista statunitense